Patois (teilweise auch Patwa oder Patwah) steht für:
 Patois (französische Sprache), Dialekte der französischen Sprache
 Patois, eine alte frankoprovenzalische Sprache in der Schweiz, die heute praktisch ausgestorben ist, siehe Schweizer Französisch
 Jamaikanisch-kreolische Sprache (Patois, auch Patwa oder Patwah), Kreolsprache auf Jamaika, Costa Rica, Panama
 Antillen-Kreolisch (Patois, auch Patwa), Kreolsprache auf den Kleinen Antillen

Patwa ist der Familienname folgender Personen:
 Karim Patwa (* 1968), Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Sunderlal Patwa (1924–2016), indischer Politiker